Истреби́тель шесто́го поколе́ния — разрабатываемое поколение истребителей.

Требования к истребителю шестого поколения 
Истребители шестого поколения будут отличаться от пятого следующими характеристиками:

 крайняя скрытность (улучшенная стелс-технология);
 эффективность во всех режимах полёта (от дозвуковой скорости до нескольких Махов);
 возможность изменения формы;
 "умное" покрытие;
 высокоинтегрированные сетевые возможности;
 датчики обнаружения противника повышенной чувствительности;
 пилотирование истребителя опционально;
оружие направленной энергии (в ноябре 2013 года исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) выпустила запрос о предоставлении информации для создания лазерного оружия для истребителей шестого поколения в 2030-х годах).

Россия 
В июне 2016 года глава дирекции программ военной авиации ОАК Владимир Михайлов заявил о разработке перспективного истребителя шестого поколения. К числу его характеристик относятся: гиперзвуковая скорость, сверхманёвренность, многофункциональность, стелс-технологии, использование композитных материалов в строительстве.

Создание радиофотонных РЛС для российских истребителей шестого поколения была завершена в начале 2020-х годов. Отдельные бортовые системы для будущего российского боевого самолёта шестого поколения испытываются на истребителе Су-57. Сам истребитель шестого поколения будет в базовом варианте беспилотным и только опционально — пилотируемым.

Европа 
«Tempest» (рабочее название) — европейский многоцелевой истребитель шестого поколения; над проектом по созданию работают компании из Германии, Франции, Британии, Италии, Швеции. Общая группа разработчиков получила название Team Tempest; демонстратор технологий будет создан к 2025 году, а прототип появится к 2035 году.

США 
NGAD (Next-Generation Air Dominance) совместный проект ВВС США и авиастроительных компаний США по созданию истребителя шестого поколения. В рамках этой программы построен первый лётный образец перспективного самолёта, предназначенный для проведения предварительных летных испытаний и отработки основных технологий. Самолёт уже совершил свой первый полёт.

См. также 
 Циркон — перспективная российская гиперзвуковая ракета.
 Boeing X-51 — перспективная американская гиперзвуковая ракета.

Примечания

Ссылки 
 Требования к истребителю шестого поколения в США
 Перспективы шестого: к 2030 году ожидается появление прототипов истребителей на замену Т-50 и F-22
 Главком ВКС России сообщил о разработке истребителя седьмого поколения

Классификация самолётов